This Is Hardcore:

 This Is Hardcore — шестой студийный альбом британской рок-группы Pulp.
 This Is Hardcore — песня британской рок-группы Pulp.